Ю́рий Анато́льевич Потее́нко (род. 5 декабря 1960, Молодогвардейск, Луганская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский композитор, аранжировщик, хоровой дирижёр, музыкальный педагог, актёр. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2022). Пятикратный лауреат премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая музыка к фильму» (2010, 2013, 2016, 2018, 2021).

Биография 
 1983—1987 годы. Осуществляет музыкальное сопровождение на рояле фильмов из коллекции «Госфильмофонда СССР» на зрительских показах в кинотеатре «Иллюзион», Доме кино, Киноцентре на Красной Пресне.
 1986 год. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности «композиция и хоровое дирижирование» (класс Н. Н. Сидельникова и класс профессора Б. М. Ляшко).
 1987—1991 годы. Работает на Всесоюзной фирме грампластинок «Мелодия» (заведующий редакцией эстрады).
 1988 год. Член Союза композиторов СССР.
 1997— 2019 годы. Преподаватель кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (чтение симфонических партитур и хоровая аранжировка). С 2004 года — доцент.
 2017 год — настоящее время. Куратор программы «Композитор в Кино» Московской Школы Кино.

Автор симфонии, трёх одноактных опер, балета, оратории, камерно-инструментальных произведений, музыки к кинофильмам и телевизионным программам.

Творчество

Фильмография

Мюзиклы 
 2012 — спектакль-мюзикл «Времена не выбирают» в Московском театре мюзикла

Компьютерные игры 
 2000 — Корсары: Проклятие дальних морей. Разработчик Акелла. Издатели: 1С, Bethesda Softworks
 2003 — Пираты Карибского моря. Разработчик Акелла. Издатели: 1С, Bethesda Softworks
 2005 — Корсары 3. Разработчик Акелла. Издатели: 1С, Playlogic Entertainment
 2007 — Корсары: Город потерянных кораблей. Разработчики  Акелла, Seaward.ru. Издатели: 1C, Playlogic Entertainment

Награды и номинации 
 2008 — номинация на премию «Золотой орёл» в категории «Лучшая музыка к фильму» за 2007 год («Ленинград»)
 2010 — лауреат премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая музыка к фильму» за 2009 год («Обитаемый остров»)
 2011 — номинация на премию «Золотой орёл» в категории «Лучшая музыка к фильму» за 2010 год («Чёрная молния»)
 2013 — лауреат премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая музыка к фильму» за 2012 год («Белый тигр»)
 2013 — номинация на премию «Золотой орёл» в категории «Лучшая музыка к фильму» за 2012 год («Шпион»)
 2016 — лауреат премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая музыка к фильму» за 2015 год («Батальонъ»)
 2018 — лауреат премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая музыка к фильму» за 2017 год («Время первых»)
 2018 — номинация на премию «Ника» в категории «Лучшая музыка к фильму» за 2017 год («Анна Каренина. История Вронского»)
 2018 — Премия ФСБ России (2018) в номинации «Музыкальное искусство» — за создание музыки к художественному фильму «Решение о ликвидации»
 2021 — лауреат премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая музыка к фильму» за 2020 год («Доктор Лиза»)
 21 сентября 2022 — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 Юрий Потеенко, композитор. Биография. Официальный сайт Московского театра мюзикла // teamuz.ru
 Потеенко, композитор. Фильмография, рейтинг фильмографии. «КиноПоиск» // kinopoisk.ru
 Марина Кириллова. Московский композитор с луганскими корнями. «Наша газета» (г. Луганск) // nashagazeta.net (8 декабря 2011 года)

Лауреаты премии «Золотой орёл»
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Композиторы мюзиклов
Лауреаты премии «Белый слон» (Россия)
Мелодия (фирма)